Барио де ла Луз има више значења:

 Барио де ла Луз (Хокотитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио де ла Луз (Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио де ла Луз (Тепозотлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио де ла Луз (Николас Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Барио де ла Луз (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику